How Do You Do (canção de Shakira)
How Do You Do!
How Do You Do (Álbum de Mayer Hawthorne)

Desambiguações de música